3 miejscowości w Polsce: 
 Sowno – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. gryfickim, gm. Płoty 
 Sowno – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. koszalińskim, gm. Sianów
 Sowno – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. stargardzkim, gm. Stargard